vif-argent est le nom du mercure en ancien et moyen français ;
 Vif-argent est un personnage de comic books, membre des Vengeurs ;
 Vif-Argent est un personnage de la série de livres La Guerre des clans, décrit comme un  ;
 Vif-Argent est un film de Stéphane Batut sorti en 2019.